FK Pohronie ist ein slowakischer Fußballverein aus Žiar nad Hronom, der aktuell in der Fortuna liga spielt.

Geschichte 
Der Fußballklub in Žiar nad Hronom wurde 2012 gegründet als Futbalový klub Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa

Erfolge 
 2. Liga
  Gewinner(1): 2018/19 ()

Statistik

Die erste Mannschaft 
Seit 2020

Stand: 4. September 2020

Trainer 
  Ján Rosinský (2009–2010)
  Štefan Zaťko (2012–2016)
  Rastislav Štanga (2016)
  Peter Černák (2016)
  Miloš Foltán (2016–2017)
  Milan Nemec (2017–2019)
  Rastislav Urgela (August 2019)
  Ján Rosinský (August 2019–Oktober 2019)
  Mikuláš Radványi (Oktober 2019–)

Spieler 
  Lukáš Tesák
  Mateusz Zachara (2019)
  Bonfils-Caleb Bimenyimana (2020–)
  Yusuf Mainge
  James Weir (2020–)

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website des Vereins (slowakisch)
 ŠKF Sereď Soccerway

Pohronie
Sport (Žiar nad Hronom)